The Operative – film del 2000 diretto da Robert Lee
The Operative - Sotto copertura (The Operative) – film del 2019 diretto da Yuval Adler